Bellcaire se referă la:
Bellcaire d'Empordà
Bellcaire d'Urgell